Harald Jacobson kan syfta på:  

* Harald Jacobson (1863–1913), svensk författare
 Harald Jacobson (1908–1960), svensk journalist, författare och bildkonstnär